Panometer (Kofferwort aus Panorama, von , auf einem Rundhorizont gemaltes, perspektivisches Gemälde‘, und Gasometer, von ‚ Gasbehälter‘) steht für:
 Panometer Dresden, ein Gasometer mit einem Panoramabild von Yadegar Asisi in Dresden
 Panometer Leipzig, ein Gasometer mit einem Panoramabild von Yadegar Asisi in Leipzig
 Pergamon-Panometer, temporäres Asisi-Panometer im Ehrenhof des Pergamonmuseums, siehe asisi Panorama Berlin

Kofferwort